Ви́ктор Петро́вич Ивано́в (род. 12 мая 1950, Новгород) — российский государственный деятель. Президент Ассоциации «Российский дом международного научно-технического сотрудничества» с 16 июля 2018 года, Директор Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (15 мая 2008 — апрель 2016), председатель Государственного антинаркотического комитета. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2012).

Биография 
Виктор Петрович Иванов родился 12 мая 1950 года в Новгороде в семье военного.

Окончил Ленинградский электротехнический институт связи имени профессора М. А. Бонч-Бруевича в 1974 году по специальности «радиосвязь» (годом раньше тот же вуз — и по той же специальности — окончил Борис Грызлов; Иванов познакомился с ним, когда работал в комитете комсомола института).

После окончания института служил в Советской Армии, потом работал инженером Научно-производственного объединения «Вектор» в Ленинграде.

В 1977 году (по другим данным — в 1978 году) Иванов окончил Высшие курсы КГБ и до 1994 года работал в Управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, пройдя путь от оперуполномоченного районного отдела до начальника отдела по борьбе с контрабандой.

В 1987—1988 годах принимал участие в военном конфликте в Афганистане. По информации СМИ, он входил в состав группы сотрудников советских спецслужб, действовавших под наименованием «Каскад».

В декабре 1990 года Иванов вместе с Грызловым и Валентином Чуйкиным зарегистрировал малое предприятие «Блок». Был также директором фонда «Базис».

В октябре 1994 года Иванов был уволен в запас в звании полковника и назначен начальником управления административных органов мэрии Санкт-Петербурга (по данным СМИ, занял этот пост благодаря содействию своего нового знакомого Владимира Путина, тогдашнего помощника мэра города Анатолия Собчака). В мэрии Иванов курировал работу правоохранительных органов.

В 1996—1998 годах — генеральный директор российско-американского ЗАО «Телеплюс», занимавшегося организацией трансляции спутниковых каналов и монтажом оборудования для приёма спутниковых и эфирных каналов.

В 1998—1999 годах — начальник Управления собственной безопасности ФСБ России.

В 1999—2000 годах — руководитель Департамента экономической безопасности ФСБ России.

С 2000 года — заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.

В июне 2002 года Иванов стал председателем совета директоров только что созданного ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“», выпускающего зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400. При этом Иванов сумел не допустить включения концерна в состав Межведомственной финансово-промышленной группы «Оборонительные системы», на чём настаивал возглавлявший тогда Минпромнауки Илья Клебанов.

С марта 2004 года по май 2008 года — помощник президента Российской Федерации, в его обязанности вошли информационно-аналитическое обеспечение деятельности президента по кадровым вопросам, вопросам государственной службы и защиты конституционных прав граждан; обеспечение взаимодействия администрации президента с органами государственной власти по этим вопросам; подготовка проектов решений президента по кадровым вопросам, по вопросам назначения судей, по вопросам гражданства, помилования, а также по вопросам награждения государственными наградами.

В июне 2005 года Иванов был избран председателем совета директоров ОАО «Аэрофлот». В сентябре 2005 года Иванов был повторно избран председателем совета директоров ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“».

15 мая 2008 года указом президента Медведева Иванов был назначен директором Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Одновременно с этим Иванов покинул пост председателя совета директоров «Аэрофлота».

В октябре 2010 года Иванов посетил Лос-Анджелес, чтобы «провести кампанию против легализации марихуаны в Калифорнии», а также приехал в Вашингтон, чтобы встретиться с главой американского антинаркотического ведомства Джилом Керликовски (Gil Kerlikowske) и спецпредставителем США в Афганистане Ричардом Холбруком и обсудить меры по борьбе с маковыми посевами в Афганистане, а также призвать к более активному осуществлению программы по уничтожению этих посевов с воздуха.

5 апреля 2016 года Указом Президента России Владимира Путина Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков упразднена, а её функции и полномочия передаются в систему Министерства внутренних дел Российской Федерации к 1 июня 2016 года. Виктор Иванов не перешёл на службу в новое ведомство. 7 мая 2016 года исключён из состава Совета Безопасности Российской Федерации.

16 июля 2018 года Виктор Иванов был избран Президентом Ассоциации «РД МНТС».

Критика 

В 2015 году на заседаниях Высокого суда по делу о гибели Александра Литвиненко Виктора Иванова обвинили в причастности к этому громкому делу и в связях с Тамбовской организованной преступной группировкой, которая, как утверждается, в 1990-х годах занималась наркоторговлей и отмыванием денег одного из колумбийских наркокартелей. Иванов называл эту информацию клеветнической.

Диссертация и обвинения в плагиате 
Виктор Иванов — доктор юридических наук, тема диссертации — «Юридический механизм обеспечения государственных интересов Российской Федерации: Конституционно-правовые и организационные проблемы формирования и реализации» (2006 год). Согласно анализу Диссернет, докторская диссертация Иванова содержит масштабные недокументированные заимствования из четырёх диссертаций. Кроме того, экспертизы сообщества «Диссернет» показывают наличие взаимных заимствований в научных работах В. Иванова и министра МВД Владимира Колокольцева.

Санкции 
Из-за аннексии Крыма был внесен в санкционные списки США, Канады и Австралии. Из-за вторжения России на Украину, внесен в санкционный список Украины.

Личная жизнь 
Виктор Иванов женат, имеет сына и дочь.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней
 Орден Почёта
 Медаль «За боевые заслуги»

Чины и звания 
 Генерал-полковник
 Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2012).

Примечания

Ссылки 
 Благосостояние Виктора Иванова увеличилось в 23 раза. Директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков отчитался о доходах // «Коммерсантъ» от 28.05.2013, Софья Самохина

Сотрудники ФСБ
Сотрудники администрации президента России
Участники Афганской войны (1979—1989)
Члены Совета безопасности России
Члены Государственного антинаркотического комитета
Директора ФСКН России
Выпускники Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Генерал-полковники (Российская Федерация)
Фигуранты Диссернета
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании